Ву́лиця Ге́тьмана Мазе́пи, Ву́лиця Івана Мазе́пи, Ву́лиця Мазе́пи — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Проспект Івана Мазепи 
 Проспект Івана Мазепи — проспект у місті Вишгород
 Проспект Івана Мазепи — проспект у місті Дніпро

Вулиця Гетьмана Івана Мазепи 
 Вулиця Гетьмана Івана Мазепи — вулиця в місті Долинська, Кіровоградська область
 Вулиця Гетьмана Івана Мазепи — вулиця в місті Тернопіль
 Вулиця Гетьмана Івана Мазепи — вулиця в місті Червоноград, Львівська область

Вулиця Гетьмана Мазепи 
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Бердичів, Житомирська область
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Гайсин, Вінницька область
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Івано-Франківськ
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Коломия, Івано-Франківська область
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Луцьк
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Львів
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Миколаїв
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Надвірна, Івано-Франківська область
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Ніжин, Чернігівська область
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Новий Розділ, Львівська область
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Новоград-Волинський, Житомирська область
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Первомайськ, Миколаївська область.
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Підгайці, Тернопільська область
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Рівне
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Ромни, Сумська область
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Стрий, Львівська область
 Вулиця Гетьмана Мазепи — вулиця в місті Суми

Вулиця Івана Мазепи 
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Березне
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Берислав
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Бершадь
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Біла Церква
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Бориспіль
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Борщів
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Боярка
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Бровари
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Буча
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Васильків
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Вижниця
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Вишневе
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Володимир-Волинський
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Глухів
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в смт Гримайлів
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Городенка
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Городок, Львівська область
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Долинська
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Дрогобич
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Дубно
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Жидачів
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Житомир
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Жовква
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Жовті Води
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Запоріжжя
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Збараж
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в смт Зеленівка
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Золочів Львівської області
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в смт Івано-Франкове
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Калинівка
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Кам'янець-Подільський
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Кам'янка-Бузька
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в смт Катеринопіль
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Київ
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Ковель
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в смт Козелець
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Козятин
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в смт Колки
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Конотоп
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в смт Коломак
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Коростень
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Коростишів
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Корсунь-Шевченківський
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Костопіль
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в смт Краковець
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Кременчук
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Кривий Ріг
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Кропивницький
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в смт Ланчин
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в смт Лисянка
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Любомль
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Мала Виска
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Миколаїв, Львівська область
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Миронівка
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в смт Машівка
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в смт Млинів
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Надвірна
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Нікополь
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Новояворівськ
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Овруч
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Одеса
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Олешки
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Оріхів
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Павлоград
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Перемишляни
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Переяслав
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Підволочиськ
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Полонне
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Полтава
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Прилуки
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Пустомити
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Рава-Руська
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Радехів
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Рогатин
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Світловодськ
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Святогірськ
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Скалат
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Сколе
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Сміла, Черкаська область
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Сокаль
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Старий Самбір
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Стебник
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Стрий
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Тараща
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Трускавець
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Фастів
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Хмільник
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Христинівка
 Вулиця Івана Мазкпи — вулиця в смт Царичанка
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Черкаси.
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Чернівці
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Чернігів
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Шепетівка
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Шостка
 Вулиця Івана Мазепи — вулиця в місті Яворів

Вулиця Мазепи 
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Батурин
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Бердянськ
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Бережани
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Болехів
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Борислав
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Броди
 Вулиця Мазепи — вулиця в смт Брошнів-Осада
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Бурштин
 Вулиця Мазепи — вулиця в смт Буштино
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Вишгород
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Галич
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Гусятин
 Вулиця Мазепи — вулиця в смт Делятин
 Вулиця Мазепи — вулиця в смт Добротвір
 Вулиця Мазепи — вулиця в смт Дубище
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Заліщики
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Здолбунів
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Ічня
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Камінь-Каширський
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Ківерці
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Кіцмань
 Вулиця Мазепи — вулиця в смт Красне
 Вулиця Мазепи — вулиця в смт Козова
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Копичинці
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Косів
 Вулиця Мазепи — вулиця в смт Куликів
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Миколаїв, Львівська область
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Монастириська
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Мостиська
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Новий Розділ
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Нововолинськ
 Вулиця Мазепи — вулиця в смт Обертин
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Підгайці
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Радехів
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Радивилів
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Рожище
 Вулиця Мазепи — вулиця в смт Рожнятів
 Вулиця Мазепи — вулиця в смт Рудне
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Самбір
 Вулиця Мазепи — вулиця в смт Скала-Подільська
 Вулиця Мазепи — вулиця в смт Солотвин
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Сторожинець
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Теребовля
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Тисмениця
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Тростянець
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Тячів
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Умань
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Ходорів
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Хоростків
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Хуст
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Чортків
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Шепетівка
 Вулиця Мазепи — вулиця в місті Яремче

Провулок Гетьмана Мазепи 
 Провулок Гетьмана Мазепи — провулок у місті Носівка, Чернігівська область
 Провулок Гетьмана Мазепи — провулок у місті Снігурівка, Миколаївська область

Провулок Івана Мазепи 
 Провулок Івана Мазепи — провулок у місті Березне
 Провулок Івана Мазепи — провулок у місті Васильків
 Провулок Івана Мазепи — провулок у місті Козятин
 Провулок Івана Мазепи — провулок у місті Надвірна
 Провулок Івана Мазепи — провулок у місті Прилуки
 Провулок Івана Мазепи — провулок у місті Тараща
 Провулок Івана Мазепи — провулок у місті Чернівці
 Провулок Івана Мазепи — провулок у смт Шкло

Провулок Мазепи 
 Провулок Мазепи — провулок у місті Камінь-Каширський
 1-й Провулок Мазепи — провулок у місті Ромни
 2-й Провулок Мазепи — провулок у місті Ромни

Вулиця Мазепи (Mazeppa Street) — вулиця в місті Нью-Бедфорд штату Массачусетс

Див. також